Красновський Олександр Абрамович — радянський біохімік і біофізик, академік АН СРСР.
 Красновський Сергій Борисович — майор Управління державної охорони України, учасник російсько-української війни.
Прізвища